El Camarón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Camarón, Huautepec, ort, 
 El Camarón, Santa María Colotepec, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar